La Copa Davis 1912 fue la 11.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 28 al 30 de noviembre de 1912. Gran Bretaña se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Australasia por 3 a 2.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1912
Australia en 1912